Cappozzo ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Luc Cappozzo (* 1954), französischer Jazz- und Improvisationsmusiker (Trompete, Flügelhorn)
 Tranquilo Cappozzo (1918–2003), argentinischer Ruderer